Tauffer Emil (1845–1891) fegyházigazgató, börtönügyi szakíró
 Tauffer Emil (1870–1956) orvos, kórházigazgató